

Cinema 
 Bella da morire (Tomorrow's a Killer, noto anche come Prettykill) film del 1987, diretto da George Kaczender
 Bella da morire (Drop Dead Gorgeous) film del 1999, diretto da Michael Patrick Jann

Televisione 
 Bella da morire – miniserie televisiva italiana del 2020

Letteratura
Bella da morire (Fat Chance) – romanzo di Lesléa Newman
Bella da morire (French Silk 1991) – romanzo di Sandra Brown

Musica 
 Bella da morire brano musicale del 1977 degli Homo Sapiens vincitore del  Festival di Sanremo
 Bella da morire album del 1977 degli Homo Sapiens
 Bella da morire/Dolce la sera singolo del 1977 degli Homo Sapiens